Un cadavre dans la bibliothèque (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1942, qui a connu plusieurs adaptations :
 Un cadavre dans la bibliothèque (), téléfilm de la série britannique Miss Marple de BBC One diffusé en 1984 ;
 Un cadavre dans la bibliothèque (), téléfilm de la série britannique Miss Marple d'ITV diffusé en 2004.